João Antunes (Lisboa, 10 de fevereiro de 1885 – 9 de junho de 1956) foi um advogado, professor e escritor espírita português. Amigo de Leonardo Coimbra, na década de 1920 voltou-se para a Teosofia.

Biografia 
Autor das obras "A Mulher" (1907) e "As Origens do Cristianismo" (1911), entre 1921 e 1928  publicou ISIS", revista de questões teosóficas. Amigo e colaborador de Afonso Acácio Martins Velho, fez parte dos Corpos Sociais da Federação Espírita Portuguesa, juntamente com outros nomes expressivos da sociedade.

Foi o autor de diversos estudos  de ciências ocultas, apreciados por Fernando Pessoa.

Obras 
 1912 - "A Psicologia Experimental"
 1912 - "O Hipnotismo e a Sugestão"
 1913 - "A Hipnologia Transcendental"
 1914 - "O Espiritismo"
 1914 - "As Ciências Malditas"
 1915 - "O Ocultismo e a Ciência Contemporânea"
 1915 - "A Teosofia"
 1917 - "Oedipus - História e Filosofia do Hermetismo"
 1918 - "A Biocultura"
 1918 - "A Psicoterapia"
 1918 - "A Maçonaria Iniciativa?"
 1918 - "O Magnetismo Psíquico"
 1934 - "Qum é Cristo" (eteronimo: "Joao Oculto")

Bibliografia 
 VASCONCELOS, Manuela. Movimento espirita portugues. Amadora, F.E.P.,  2013.

Espíritas de Portugal